Éric Célérier (1964-), pasteur français.
 Henri Célérier (1910-1944), gendarme et résistant français.
 Stéphane Célérier, distributeur français de films.

Voir aussi 
 
 Cellérier

Homonymie de patronyme